Название Тавуш носят следующие объекты:

 Тавуш — область на северо-востоке Армении.
 Тавуш — село в Тавушской области Армении.
 Тавуш (совр. Товуз) — город а Азербайджане.
 Тавуш — историческая крепость в Тавушской области на северо-востоке Армении.
 Тавуш (Тауз), Товуз — река в Армении , приток Куры.